Битва за форты Дагу — сражения за форты Дагу:

 Битва за форты Дагу (1858)
 Битва за форты Дагу (1859)
 Битва за форты Дагу (1860)
 Битва за форты Дагу (1900)